Herakleios, keizer van Byzantium
 Heraclius van Caesarea, aartsbisschop van Caesarea en Latijnse patriarch van Jeruzalem
 Heraclius II (1720-1798), koning van Georgië